Divisione Nazionale 1935 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1935, 14º campionato italiano di hockey su pista di prima divisione
 Divisione Nazionale 1935, 6º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionele 1935, 15º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione

Altre pagine di disambiguazione 
Divisione Nazionale 1935-1936
Divisione Nazionale 1936-1937